Скалкотас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скалкотас, Николаос (род. 1949) — греческий шахматист, международный мастер.
 Скалкотас, Никос (1904—1949) — греческий композитор, крупнейший представитель греческого музыкального авангарда первой половины XX века.